Chávez Frías ist der Name folgender Personen:

 Aníbal José Chávez Frías (1957–2016), venezolanischer Politiker
 Hugo Rafael Chávez Frías (1954–2013), venezolanischer Militär und Politiker, siehe Hugo Chávez